Chavis ist der Name von:

 Boozoo Chavis (1930–2001), US-amerikanischer Pionier der Zydeco-Musik
 Chris Chavis (* 1961), indianischer Wrestler